Кондуй — топоним в России:

 Кондуй — река в Забайкальском крае, приток Урулюнгуя.
 Кондуй — село в Борзинском районе Забайкальского края.

См. также 
 Мухор-Кондуй — село в Читинском районе Забайкальского края.
 Сельское поселение «Кондуйское» — муниципальное образование в Борзинском районе Забайкальского края.